

Personnalités 

 Adélaïde Bonolis (1909-1980), laïque chrétienne, fondatrice d'œuvres sociales, vénérable catholique ;
 Giuseppe Bonolis (1800-1851), peintre italien ;
 Paolo Bonolis (né en 1961), acteur et animateur italien.